

Стшиґі — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стшиґі — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства